De Bardzragujn chumb 2007 was het zestiende seizoen van het Armeense nationale voetbalkampioenschap. Het ging van start op 14 april 2007 en eindigde op 10 november 2007.

Clubs

Eindklassement 

WG = Wedstrijden gespeeld, W = Winst, G = Gelijk, V = Verlies, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, P = Punten

Uitslagen

Topscorers 
22 goals
  Marcos Pizzelli (Ararat Jerevan)

15 goals
  Arsen Balabekyan (Banants Jerevan)

12 goals
  Henrik Mkhitaryan (Pjoenik Jerevan)
  Gevorg Ghazaryan (Banants Jerevan)

Externe link 
 Eindklassement + topscorerslijst

Armenië
Armeense voetbalcompetitie